Der Wettbewerb Kunstspringen vom 3-m-Brett der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in der chinesischen Hauptstadt Peking wurde vom 15. bis zum 17. August 2008 im Nationalen Schwimmzentrum ausgetragen. 30 Athletinnen nahmen daran teil. 

Jedem der 30 Starterinnen standen fünf Qualifikationssprünge zu. Die 18 besten Springerinnen qualifizierten sich für das Halbfinale, die Punkte aus der Qualifikation wurden gelöscht. Im Halbfinale wurden wieder fünf Sprünge absolviert. Die zwölf besten Springerinnen kamen ins Finale, in dem die Punkte wieder gelöscht wurden. Auch im Finale wurde fünf Mal gesprungen.

Titelträger

Qualifikation 
15. August 2008, 13.30 Uhr (UTC+8)

Halbfinale 
16. August 2008, 20.00 Uhr (UTC+8)

Finale 
17. August 2008, 20.30 Uhr (UTC+8)

Weblinks 
 Ergebnis auf der Website des Internationalen Olympischen Komitees (englisch)

Kunstspringen